Tomorrow — сингл американской психоделической группы Strawberry Alarm Clock, вышедший в декабре 1967 года и занявший 23 позицию в  хит-параде Billboard Hot 100. Песня была исполнена впервые 18 ноября 1967 года в шоу Dick Clark's American Bandstand. Композиция часто исполнялась на концертах и была одной из самых известных песен группы.

Участники записи 
 Ли Фриман — гитара, бэк-вокал
 Эд Кинг — гитара
 Марк Вейц — клавишные
 Гари Ловетро — бас-гитара
 Джордж Баннелл — бас-гитара
 Рэнди Сеол — ударные, перкуссия, вокал
 Фрэнк Слей и Билл Холмс — продюсер

Примечания 

Синглы 1967 года
Песни 1967 года